La Coppa di Grecia 1989-1990 è la 15ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 38 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Nazionale 1989-1990 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

MENT BC Vassilakis, Papagou, P.A.S. Filippos Thessalonikīs, Panachaïkī G.E., Īlysiakos e Amarousio  ammessi direttamente al turno successivo.

Secondo turno

Terzo turno

Fase B

Tabellone

Voci correlate 
A1 Nazionale 1989-1990

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1989
Pallacanestro nel 1990
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile